Aleksandr Pierieswiet (?-1380) – rosyjski półlengendarny mnich-wojownik, święty prawosławny
 Pierieswiet – typ rosyjskich pancerników
 "Pierieswiet" – rosyjski pancernik typu Pierieswiet z początku XX wieku
 "Pierieswiet" – rosyjski okręt desantowy projektu 775/III z przełomu XX i XXI wieku
 Pierieswiet – miasto w Rosji, w obwodzie moskiewskim